Browar Mieszczański we Wrocławiu
 Budziejowicki Browar Mieszczański